Bystrzyna – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Świdwin

2 cieki w Polsce:
 Bystrzyna – potok, dopływ Budkowiczanki
 Bystrzyna – potok, dopływ Łącznika

Zobacz też 
 Bystrzynka, Bystrzyno Wielkie, Bystrzyno Małe